Presa di Roxburgh (1314)
Presa di Roxburgh (1460)